Thomas Taylour ist der Name folgender Personen:

* Thomas Taylor, 1. Earl of Bective (1724–1795)
 Thomas Taylour, 1. Marquess of Headfort (1757–1829) 
 Thomas Taylour, 2. Marquess of Headfort (1787–1870)
 Thomas Taylour, 3. Marquess of Headfort (1822–1894)
 Thomas Taylour, 6. Marquess of Headfort (1932–2005), irisch-britischer Peer und Politiker
 Thomas Taylour, 7. Marquess of Headfort (* 1959)

Siehe auch
 Thomas Taylor